Il singolare  del Kobstaedernes ATP Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Roko Karanušić non ha difeso il titolo vinto nel 2008.

Alex Bogdanović ha vinto il torneo dopo che Ivan Dodig è stato  squalificato sul punteggio di 3–6, 7–6(7)) .

Teste di serie

  Jarkko Nieminen (secondo turno)
  Olivier Rochus (secondo turno)
  Steve Darcis (primo turno)
  Thiemo de Bakker (quarti di finale)

 Stefan Koubek (quarti di finale)
 Ivan Dodig (finale, squalifica)
 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 Ruben Bemelmans (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

 
 

Kobstaedernes ATP Challenger 2009